Ainu – popolazione dell'isola di Hokkaidō
 Ainu – lingua parlata dall'omonima popolazione
 Ainu – singolare di Ainur, gli spiriti divini creati da J.R.R. Tolkien nei suoi racconti